Segestrioides är ett släkte av spindlar. Segestrioides ingår i familjen Diguetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Segestrioides